«The Other Side» puede referirse a:

Cine y televisión 
 The Other Side (2000), episodio (T04E02) de Stargate SG-1.
 The Other Side (2012), episodio (T02E08) de Grimm.

Libros y publicaciones 
 The Other Side, serie de historietas de DC Comics.

Música

Álbumes 
 The Other Side (2003), álbum de Billy Ray Cyrus.
 The Other Side (2004), álbum de Godsmack.
 The Other Side (2013), álbum de Tonight Alive.

Canciones 
 The Other Side (1989), canción de Aerosmith.
 The Other Side (1992), canción de Toto.
 The Other Side (2002), canción de Fey del álbum Vértigo.
 The Other Side (2007), canción de Sirenia.
 The Other Side (2008), canción de Pendulum.
 The Other Side (2011), canción de Evanescence del álbum Evanescence.
 The Other Side (2013), canción de Jason Derülo.
 The Other Side (2013), canción homónima de Tonight Alive en su álbum The Other side.
 The Other Side(2002), canción del grupo Moonchild